Сватки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сватки — агрогородок в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Сватки — село в Гадячском районе Полтавской области.